Tibro (gemeente), een Zweedse gemeente in landschap Västergötland, provincie Västra Götalands län
Tibro (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Tibro